Someday My Prince Will Come ("un giorno il mio principe verrà", in lingua inglese) può riferirsi a:

 Someday My Prince Will Come – canzone del 1937 composta da Larry Morey (parole) e Frank Churchill (musica) per la colonna sonora di Biancaneve e i sette nani
 Someday My Prince Will Come – album di Miles Davis del 1961